

Sigle 
 NIF (National Ignition Facility) – dispositivo di ricerca per la fusione inerziale con confinamento basata su laser
 NIF (Número de identificación fiscal) – numero di identificazione fiscale in Spagna, analogo alla partita IVA

Astronomia 
 Nif – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 nif – codice ISO 639-3 della lingua nek